«Robbery» () — песня, записанная американским певцом Juice WRLD. Она была выпущена 13 февраля 2019 года на лейбле Grade A Productions посредством эксклюзивного лицензирования Interscope Records в качестве ведущего сингла второго студийного альбома Death Race for Love.

История 
Эмоциональная разносторонняя песня, «Robbery» была описана Complex как «женщина, крадущая сердце Juice», и как Juice мстит ей, потребляя ликер.

Сингл был спродюсирован Ником Мира, который также спродюсировал мультиплатиновый сертифицированный сингл Juice «Lucid Dreams». Rolling Stone описали песню как «темную и мелодраматическую», назвав её «неуклюжей метафорой о женщине, требующей любви» от Juice.

Лирически, первый стих обсуждает сравнение отца Juice, советующего ему не раскрывать свою неуверенность женщинам и позицию его сердца об обратном.

XXL отметили песню как «сердечный трек о любви, которая оставила Juice сломанным и смущенным», в то время как Highsnobiety определили его как «меланхоличный плач о прошлой любви».

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео для песни было опубликовано в День Святого Валентина на YouTube-канале Lyrical Lemonade, принадлежащий Коулу Беннетту, который продюсировал несколько других музыкальных видео Juice.

Беннетт был известен тем, что «приносил свой затуманенный после эффектов глаз» на видео «Robbery» и «предоставлял ему ту же самую выпученную визуальную энергию „Lucid Dreams“» Художественно видео было описано как имеющее «всплески пламени» во многих сценах, не имея неоновых и деформирующих эффектов подписи Беннетта.

HipHopDX описал сюжет как эмо-напев Juice, будучи «окруженным фоном огня».

По сюжету, Juice показан пьющим бутылку Hennessy во время прогулки по свадьбе своей бывшей девушки с другим человеком, чтобы «заглушить боль» и «справиться с агонией». Вскоре после этого, уезжая, он бросает свою горящую сигарету на цветок, который держит гость, в конечном счете вызывая разрушение места встречи. Далее он вызывает такси и уезжает домой.

Творческая группа 
По данным Tidal:

 Джаред Хиггинс — вокал, композиция
 Ник Мира — продюсер, композиция
 Брэндон Дикинсон мл. — сведение, студия

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни Juice WRLD
Синглы Interscope Records
Эмо-песни
Видеоклипы, снятые Коулом Беннеттом